Simon Patterson (Leatherhead, Surrey, 1967) é um pintor inglês.

Pintores da Inglaterra